Ceratophryinae – podrodzina płazów bezogonowych z rodziny Ceratophryidae, obejmująca gatunki występujące w Ameryce Południowej.

Frost i współpracownicy (2006) w swojej klasyfikacji płazów zaliczyli do Ceratophryinae rodzaje Atelognathus, Batrachyla, Ceratophrys, Chacophrys i Lepidobatrachus; w klasyfikacji przyjętej przez autorów podrodzina Ceratophryinae obejmująca te rodzaje była jedną z dwóch podrodzin Ceratophryidae (obok Telmatobiinae z jednym rodzajem Telmatobius). Grant i współpracownicy (2006) wydzielili rodzaje Atelognathus i Batrachyla do osobnej podrodziny Batrachylinae. Z analizy filogenetycznej przeprowadzonej przez Pyrona i Wiensa (2011) wynika jednak, że Batrachylinae, Ceratophryinae i Telmatobiinae nie tworzą kladu, do którego nie należałyby również rodziny Alsodidae, Cycloramphidae, Hylodidae, Odontophrynidae i Rhinodermatidae; na tej podstawie autorzy podnieśli podrodziny Batrachylinae i Telmatobiinae do rang odrębnych rodzin; tym samym w przyjętej przez autorów klasyfikacji Ceratophryinae pozostała jedyną podrodziną Ceratophryidae.

Przypisy 

Ceratophryidae